PVD 

Desde el punto de vista ergonómico, PVD son las siglas de Pantalla de Visualización de Datos. 

Desde el punto de vista de Recubrimiento, puede referirse a Deposición en Fase de vapor, PVD por sus siglas en inglés.

Desde el punto de vista comercial: Precio de Venta a Distribuidor / Distribución: Algunas empresas en España y países latinos suelen usar listas de precio PVD, refiriéndose a este concepto.

También puede referirse a:
Países en Vías de Desarrollo
Prevención, Vigilancia, Prevención
Pantalla de Visualización de Datos
Precio de Venta al Distribuidor
Plataforma por una Vivienda Digna
Paul Van Dyk

Siglas